Barić (plemstvo), hrvatska plemička obitelj iz Bačke
 Barić (prezime), hrvatsko prezime